Toponímia:
 Ewing (Illinois)
 Ewing (Kentucky)
 Ewing (Missouri)
 Ewing (Nebraska)
 Ewing (Virgínia)
 Illa Ewing, illa pertanyent a les illes Auckland.
 Mont marí Ewing, mont submarí situat al sud de l'oceà Atlàntic.
 Persones
 Ewing (constructor), constructor de cotxes de competició estatunidenc.
 Patrick Ewing (1962), jugador de bàsquet americà.